Sankt-Sarkis-Kathedrale steht für:
 Sankt-Sarkis-Kathedrale (Jerewan), Armenien
 Sankt-Sarkis-Kathedrale (Teheran), Iran
 St.-Sarkis-Kathedrale (Damaskus), Syrien
 Sankt-Sarkis-Kathedrale (Nor Nork), Armenien

Siehe auch
Sergiuskirche